Bechet se poate referi la:

 Localități din Oltenia
 Bechet, Olt, Bobicești, județul Olt
 orașul Bechet, din județul Dolj
 Bechet/Orodel, Orodel, județul Dolj

 Nume de familie
 Pavel Bechet, un comic din Republica Moldova
 Sidney Bechet (1897, New Orleans  1959, Paris) (en)

Toponime românești
Nume de familie românești